Krzyworzeka – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko 
 Krzyworzeka – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Krzyworzeka – gromada w powiecie wieluńskim
 Krzyworzeka – potok, prawobrzeżny dopływ rzeki Raby
 Krzyworzeka – struga, dopływ Ciemięgi

 Krzyworzeka Józef – polityk Platformy Obywatelskiej, były poseł na Sejm RP, starosta krakowski